Hamidova oder Həmidova ist der Familienname folgender Personen:

 Sitora Hamidova (* 1989), usbekische Langstreckenläuferin
 Anna Həmidova (* 1981), usbekische Handballspielerin
 Günel Həmidova (* 1985)
 Manzura Hamidova (1914–1998)
 Manzura Hamidovna (* 1921)
 Şəfiqə Həmidova	Scientifique	
 Ceyhun Həmidova	Scientifique	
 Zərnurə Həmidova	Scientifique